1963/64 е 17-ия сезон на „А“ републиканска футболна група след създаването ѝ през 1948 г. В първенството участват 16 отбора, които играят всеки срещу всеки в две срещи на разменено гостуване. За победа се начисляват две точки, за равенство една, а за загуба не се начисляват точки. Последните два отбора отпадат в „Б“ републиканска футболна група.

Новите отбори в групата са Локомотив (Горна Оряховица) и Млада гвардия (Сливен), които за първи път в своята история участват в „А“ РФГ. Актуален шампион е Спартак (Пловдив).

Обобщение на сезона 
Шампион на България през сезон 1963/64 става отборът на Локомотив (София), който допуска само четири загуби по време на кампанията. Това е първа титла за столичните „железничари“ след създаването на „А“ РФГ и общо трета в историята им. Съставът, воден от старши-треньора Георги Берков, финишира с 3 точки преднина пред Левски (София), а бронзовите медали печели Славия (София). Шампионът от миналия сезон Спартак (Пловдив) завършва на 4-то място.

Голмайстор на първенството с 26 гола става нападателят на ЦСКА „Червено знаме“ Никола Цанев, въпреки че „армейците“ завършват едва на 11-о място в крайното класиране. От „А“ РФГ изпадат отборите на Спартак (Варна) и Локомотив (Горна Оряховица).

Класиране 

Забележка:
 Преди началото на сезона ЦДНА (София) се обединява с Червено знаме (София) и променя името си на ЦСКА „Червено знаме“.
 Преди началото на сезона Генерал Заимов (Сливен) се преименува на Млада гвардия (Сливен).

Резултати

Голмайстори

Състав на шампиона Локомотив (София) 
По време на сезона наставникът на Локомотив (София) Георги Берков има изграден основен състав от 11 футболисти, който рядко променя, ако не се налага. На вратата титуляр е Иван Деянов, който преди началото на първенството пристига от Миньор (Димитровград). Десен бек е Васил Методиев, а отляво в защита действа Апостол Чачевски. Националът Иван Димитров е в центъра на отбраната, а малко пред него като стопер играе 18-годишният Димитър Пенев. Тримата основни халфове са Иван Коцев, Васил Василев – Весо и Христо Лазаров – Ричката, а в нападение действат Цветан Милев, както и големите звезди Спиро Дебърски и Никола Котков.

Любопитни факти 
 „ЦСКА Червено знаме“ („ЦСКА“) записва най-слабото класиране в историята си и финишира 11-и.
 Едва през този сезон „Левски“ записва първи път две победи над „ЦСКА“ в едно първенство.
 Това е единствения сезон в историята, в който отборът с най-добро нападение („ЦСКА“) е толкова назад в класирането.
 Шест отбора в отделни моменти от сезона са водачи в класирането: „Марек“, „Локомотив“ (Пловдив), Славия, „Дунав“, „Левски“ и „Локомотив“ (София). Шампионът „Локомотив“ (Сф) излиза начело за първи път чак в 22-рия кръг.
 „Локомотив“ (Горна Оряховица) – последен в класирането взима точки от всички противници като домакин с изключение на „Берое“ и „Левски“.

Източници 
 bulgarian-football.com – Български футболен архив

1963/64
1963/64